alias — вбудована команда Bash та інших оболонок для скорочення команд та їх послідовностей. Також можливе перевизначення команд та підстановка в них  параметрів. Зазвичай назначені імена зберігається лише протягом сесії.

Налаштування 
В UNIX-системах в домашньому каталозі та каталозі /etc є скрипт ініціалізації командного інтерпретатора. Конкретне ім'я залежить від використовуваного інтерпретатора — для bash це /etc/bashrc та $HOME/.bashrc відповідно. Можливо встановити постійні імена кандидатам на рівні цілої системи або окремого користувача, додаючи їх у відповідний скрипт.

Приклади 
 alias ll='ls -alF'

Стандартні програми для Unix